Walshaw ist der Familienname folgender Personen:

 Glen Walshaw (* 1979), simbabwischer Schwimmer
 Ken Walshaw (1918–1979), englischer Fußballspieler
 Lee Walshaw (* 1967), englischer Fußballspieler
 Philip Walshaw (* 1929), englischer Fußballspieler
 Robert Walshaw, britischer Autorennfahrer